E-Motion – album dei Mira Spinosa
 E-Motion – videogioco del 1990
 E-Motion – prototipo di automobile ibrida svizzera